Strnadel ist der Familienname folgender Personen:

Antonín Strnadel (1910–1975), tschechischer Maler
Bohumír Strnadel-Četyna (1906–1974), tschechischer Schriftsteller
Josef Strnadel (1912–1986), tschechischer Schriftsteller